Гран-при Италии  года - гонка Формулы-1,состоялась 4 сентября 2005 года на автодроме Монца (Италия).



Квалификация

Гонка 

|}

 Поул: Кими Райкконен - 1:20,878
 ‘‘‘Быстрый круг:’’’ Кими Райкконен - 1:21,504
 ‘‘‘Круги лидирования:’’’ Хуан-Пабло Монтойя 1-53 (53).
 В гонке не было сходов. В истории Формулы-1 такие случаи были: Гран-при Голландии 1961 года, Гран-при США 2005 года (когда стартовало всего 6 автомобилей) и Гран-при Европы 2011 года.
 Гонка стала рекордной по количеству финишировавших гонщиков (20).
 Кими Райкконен показал лучшее время в квалификации, но был перемещен на 10 мест на стартовой решетке (на 11 позицию) за замену двигателя.
 После Гран-при Италии шансы на победу в чемпионате остались только у Фернандо Алонсо и Кими Райкконена.

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Италии